Floris van Schooten (ca. 1585 - 1656), Nederlands stillevenschilder
Frans van Schooten Sr. (1581-1646), wiskundige
Frans van Schooten (1615-1660), wiskundige
Maria van Schooten (1555-1573)
De Schooten (Den Helder), een wijk in de gemeente Den Helder

Zie ook 
Oud-Nederlandse schrijfwijze van (de gemeente) Schoten (België)
Oud-Nederlandse schrijfwijze van (de gemeente) Schoten (Nederland)